Sebastià Serra i Bonilla (1966 - ). Il·lustrador vilanoví
 Sebastià Serra i Busquets (1950). Historiador i polític mallorquí